Williamina ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Williamina ist eine vor allem schottische weibliche Form der Vornamens William.

Namensträgerinnen 
 Williamina Fleming (1857–1911), schottisch-US-amerikanische Astronomin

Weiblicher Vorname